

Cucina 
 Rosca de Reyes – dolce diffuso in molti Pesi del mondo

Geografia 
 Mar'ina Rošča – quartiere nel Distretto Nord-orientale di Mosca
 Vadu Roșca – comune nel distretto di Vrancea, regione storica della Muntenia, Romania

Persone 
 Andreea Roșca – tennista romena
 Gabriel Rosca – regista, attore e sceneggiatore francese
 Grigorie Roșca – arcivescovo ortodosso moldavo, metropolita della chiesa ortodossa

Trasporti 
 Berëzovaja Rošča – stazione della Metropolitana di Novosibirsk
 Mar'ina Rošča – stazione della metropolitana di Mosca